Klan Sycylijczyków – powieść Auguste’a Le Bretona
 Klan Sycylijczyków – francuski film z 1969, ekranizacja powieści